Abdoulaye Méïté – ex calciatore ivoriano
 Ben Youssef Meïté – velocista ivoriano
 Habib Meïté – calciatore ivoriano
 Soualiho Meïté – calciatore francese
 Yakou Méïté – calciatore ivoriano

Pagine correlate
Meite